

Населені пункти та їхні частини

 Дембінкі — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Дембінкі — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Дембінкі — село в гміні Сероцьк Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Дембінкі — частина села Поточек у гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Дембінкі — частина села Воляніни в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Дембінкі — частина села Ружанна в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства

Примітки